Ode an die Freude, gedicht van Friedrich Schiller
Ode aan de vreugde (film), film van Ingmar Bergman
Ode aan de vreugde (Aram Chatsjatoerjan), cantateachtig lied van Aram Chatsjatoerjan